Итре-Норскёйа (, ) — небольшой остров и одноименный посёлок китобоев к северо-западу от острова Западный Шпицберген.

Литература 
 
 
 Johansen, B. F., J. Henriksen, Ø. Overrein, and K. Prestvold. 2007. Ytre Norskøya. Norsk Polarinstitutt Cruisehåndbok for Svalbard.

Ссылки 
 Норвежский Полярный Институт: Place names in Norwegian polar areas 

Населённые пункты Шпицбергена